Landes může znamenat:
 Landes (departement) – francouzský departement
 Landes (les) – zalesněný kraj na jihozápadě Francie
 Landes (Charente-Maritime) – francouzská obec

příjmení

 Anton Landes (1712–1764) – štukatér bavorského rokoka
 David S. Landes (1924–2013) – americký vědec, zabývající se hospodářskými dějinami
 Johann Landes (1831–1894) – německý podnikatel, člen Reichstagu
 Josef Landes (1841–1919) – katolický duchovní, člen Reichstagu
 Maria Landes-Hindemith (1901–1987) – německá pianistka a pedagožka
 Michael Landes (* 1972) – americký herec
 Michael A. Landes (* 1948) – německý architekt
 Richard Landes – americký historik
 Ruth Landesová – americká antropoložka
 Silas Z. Landes (1842–1910) – americký politik

Externí odkazy